Suchiate – gmina w Meksyku, w stanie Chiapas
 Suchiate – rzeka w Gwatemali i Meksyku